Třebešice is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Třebešice (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Třebešice (okres Kutná Hora), gemeente in okres Kutná Hora